Амади́с — имя, часто встречающееся в рыцарской поэзии.

Во главе всех этих романических героических образов стоит Амадис Галльский, по изображению на своем щите называемый Рыцарем Льва, а по образу жизни в пустыне Бельтенéбросом, то есть Сумрачным Красавцем.

 Амадис Греческий — правнук Амадиса Галльского и сын Лизуарта и Онолерии, дочери трапезундского властителя.
 Амадис Трапезундский, ведущий своё происхождение от Рожера Греческого, сына Флоризеля и Елены, принцессы Аполлонийской, является правнуком Флоризеля, сыном Поликсаны и Лискарона, принца Катайского.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки